Anaectocalyx är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Anaectocalyx ingår i familjen Melastomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Anaectocalyx